Detta är en lista över sjöar i Ragunda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ragunda kommun.

Lista

Ragunda kommun
 Lista